El nombre Joan Font puede referirse a:

 Joan Font Guixaró, piloto de rallies.
 Joan Font i Pujol, actor y director de teatro.
 Joan Font i Vidal, pintor del .